John Fox peut désigner :
 John Fox Burgoyne (1782-1871), maréchal de camp britannique ;
 John Linwood Fox dit Tiger Jack Fox (1907-1954), boxeur américain ;
 John Fox (1915-1944), officier américain de la  guerre mondiale ;
 John Fox (né en 1955), joueur puis entraîneur de football américain ;
 John Fox (né en 1965), joueur américain de basket-ball.